Улица Льва Толсто́го — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств, присвоенное в память о русском писателе Л. Н. Толстом.

Белоруссия 
 Улица Льва Толстого — улица в Лиде.

Казахстан 
 Улица Льва Толстого — улица в Астане.
 Улица Льва Толстого — улица в Усть-Каменогорске.

Крым 
 Улица Льва Толстого — улица в Евпатории.
 Улица Льва Толстого — улица в Керчи.
 Улица Льва Толстого — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Льва Толстого — улица в Арзамасе.
 Улица Льва Толстого — улица в Барнауле.
Улица Льва Толстого — улица во Владивостоке.
 Улица Льва Толстого — улица во Владикавказе.
 Улица Льва Толстого — улица в Данкове.
 Улица Льва Толстого — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Льва Толстого — улица в Казани.
 Улица Льва Толстого — улица в Липецке.
 Улица Льва Толстого — улица в Муроме.
 Улица Льва Толстого — улица в Москве.
 Улица Льва Толстого — улица в Орле.
 Улица Льва Толстого — улица в Петровске.
 Улица Льва Толстого — улица в Петрозаводске.
 Улица Льва Толстого — улица в Пскове.
 Улица Льва Толстого — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Льва Толстого — улица в Петроградском районе.
 Улица Льва Толстого — улица в Сергиеве.
 Улица Льва Толстого — улица в Павловске.
 Улица Льва Толстого — улица в Саранске.
 Улица Льва Толстого — улица в Ставрополе.
 Улица Льва Толстого — улица в Стерлитамаке.
 Улица Льва Толстого — улица в Твери.
 Улица Льва Толстого — улица в Тольятти.
 Улица Льва Толстого — улица в Томске.
 Улица Льва Толстого — улица в Тюмени.
 Улица Льва Толстого — улица в Туле.
 Улица Льва Толстого — улица в Ульяновске.
 Улица Льва Толстого — улица в Уфе.
 Улица Льва Толстого — улица в Хабаровске.
 Улица Льва Толстого — улица в Щёкино.
 Улица Льва Толстого — улица в Ярославле.

Сербия 
 Улица Льва Толстого — улица в Белграде.

Украина 
 Улица Льва Толстого — улица в Виннице.
 Улица Льва Толстого — улица в Донецке.
 Улица Льва Толстого — улица в Киеве.
 Улица Льва Толстого — улица в Луганске.
 Улица Льва Толстого — улица во Львове.
 Улица Льва Толстого — улица в Одессе.
 Улица Льва Толстого — улица в Сумах.
 Улица Льва Толстого — улица в Херсоне.

Германия 
Leo-Tolstoi-straße - улица в Дармштадте
Leo-Tolstoi-straße - улица во Франкфурте-на-Майне

См. также